Jacri peut désigner :

 Une variante du patronyme français Jacquerie ;
 Familièrement, le duo de scénaristes-réalisateurs français Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.